Shazam může být:
 Shazam, dříve Captain Marvel – superhrdina z komiksů amerického vydavatelství DC Comics
 Shazam! (film) – film připravovaný na rok 2019
 Shazam! (seriál) – televizní seriál z let 1974–1978
 Shazam (album) – album skupiny The Move z roku 1970
 Shazam (software) – aplikace pro mobilní telefony